Patrick Fabian (ur. 1964) – amerykański aktor
 Patrick Fabian (ur. 1987) – niemiecki piłkarz